Александр Николаевич Суворов (род. 19 апреля 1956 года) — российский , специалист в области молекулярной микробиологии, член-корреспондент РАН (2016).

В 1979 году окончил 1-й Ленинградский медицинский институт.

Доктор медицинских наук (1998).

Работает в Институте экспериментальной медицины, заведующий отделом молекулярной микробиологии.

Профессор, заведующий кафедрой фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ.

Автор 224 научных работ, из них 7 монографий, и 20 патентов.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014)
 Почётный доктор ИЭМ (2018)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Сотрудники ИЭМ Санкт-Петербурга